
Molekulska formula -{C2H3NO}- se može odnositi na:

 Glikolonitril
 Metil izocijanat